El Chupadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chupadero, Ario, ort, 
 El Chupadero, Maravatío, ort, 
 El Chupadero, Tancítaro, ort, 
 El Chupadero, Guanajuato, ort, 
 El Chupadero, Sinaloa, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar